Senat Schulz bezeichnet folgende Landesregierungen Hamburgs unter Peter Schulz:
Senat Schulz I: von 1971 bis 1974
Senat Schulz II: 1974